Gouraud ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Louis Gouraud (* 1943), französischer Journalist, Herausgeber und Schriftsteller